Tunbridge Wells steht für:

 Royal Tunbridge Wells, Stadt in Kent, England
 Borough of Tunbridge Wells, britischer Verwaltungsbezirk
 Tunbridge Wells (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Tunbridge Wells F.C., englischer Fußballverein

siehe auch:

 Tunbridge Wells Horseless Carriage Exhibition, historische Motorfahrzeugausstellung im Vereinigten Königreich (1895)